«De mujer a mujer» puede referirse a:

Música 

 «De mujer a mujer» (1994), canción de Marta Sánchez.

Televisión 

 De mujer a mujer, programa de televisión ecuatoriano.

Teatro y cine 

 «De mujer a mujer ("Woman to Woman")» (1921), obra de teatro del escritor británico Michael Morton (1864-1931):
Con adaptaciones en el cine:
 «De mujer a mujer ("Woman to Woman")» (1923), película británica dirigida por Graham Cutts.
 «Woman to Woman» (1929), película británico-estadounidense dirigida por Victor Saville.
 «Woman to Woman» (1946), película británica dirigida por Maclean Rogers.
 «De mujer a mujer ("When Ladies Meet")» (1933), película estadounidense dirigida por Harry Beaumont.
 «De mujer a mujer» (1950), película española dirigida por Luis Lucia.
 «De mujer a mujer» (1986), película colombiana-venezolana dirigida por Mauricio Walerstein.
 «De mujer a mujer» (2014), película mexicana dirigida por Luis B. Carranco.